Castagneta ima više značenja:
 Castagneta, Modena
 Castagneta, Rieti
 Castagneta, Salerno